Pleninger ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Pleninger (1555–1607), deutscher Steinätzer
 Günther Pleninger (* 1955), österreichischer Fußballspieler